Клопов — фамилия.

Известные носители 
 Клопов, Анис Андреевич (1914—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Клопов, Анатолий Алексеевич (1841—1927) — государственный деятель Российской Империи, советник Николая II.
 Клопов, Дмитрий Игоревич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Клопов, Леонид Фёдорович (1918—2012) — советский военачальник, генерал-майор.
 Клопов, Михаил Иванович (1925—1980) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 
 Клопы